All That Jazz est une expression anglaise signifiant Et tout à l'avenant, qu'on peut aussi traduire par Et tout le toutim, ou Et tout le bataclan.


All That Jazz peut désigner :

Cinéma 
 All That Jazz, une chanson de la comédie musicale américaine de Bob Fosse et Fred Ebb Chicago (1975) ;
 All That Jazz, le titre original de Que le spectacle commence, film américain de Bob Fosse (1979).

Musique 
 , un album du groupe de rock britannique Breathe (1988) ;
 , le dernier album en studio de la chanteuse de jazz Ella Fitzgerald, sorti en 1989 ;
 , un album de la chanteuse allemande Ute Lemper (1998) ;
 All That Jazz, le titre d'un maxi de  sorti en 2008 ;
 All That Jazz (ジブリ・ジャズ), le nom d'un groupe pop japonais qui interprète des musiques d'anime depuis 2008 ;
 All That Jazz, le nom d'une tournée de concerts de jazz organisée de 2009 à 2018 dans plusieurs salles du réseau Cap'Cinéma.

Télévision 
 All That Jazz (Tout ça pour...), le titre original de l'épisode 12 de la troisième saison de la série américaine Sept à la maison (1998).

Homonymie
Homonymie de titre